Курамоти — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курамоти, Асука (род. 1989) — японская певица, участница идол-группы AKB48.
 Курамоти, Юки (более известная как YUKI; род. 1972) — японская певица, музыкант и композитор.

См. также 
 Курамото